4 miejscowości w Polsce: 
 Janiszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra 
 Janiszów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica
 Janiszów – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol 
 Janiszów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska
Zobacz też: Janiszew